Эпиблема — первичная покровная ткань корней растений.
 Эпиблема — кожно-хрящевая пластинка в основании шпоры некоторых рукокрылых.